Ausloos est un patronyme belge.

Patronyme 

 Guy Ausloos (1940-), pédopsychiatre belge spécialisé en thérapie familiale ;
 Henry Ausloos (1953- ), photographe animalier ;
 Marcel Ausloos  (1943- ), ingénieur physicien belge ;
 Raymond Ausloos (1928-), joueur de football.

Homonymie de patronyme